Хачату́ров () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Хачатуров, Азат Алексеевич — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 Хачатуров, Альберт Иосифович (1930—1976) — режиссёр, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.
 Хачатуров, Андрей Андреевич (1916—2013) — советский и российский шахматист.
 Хачатуров, Артём (род. 1992) — армянский футболист.
 Хачатуров, Артём Тигранович (род. 1983) — российский органист, пианист.
 Хачатуров, Владимир Рубенович (1938—2020) — российский учёный-математик, профессор, д.ф.м.н.
 Хачатуров, Данил Эдуардович (род. 1971) — президент группы компаний «Росгосстрах».
 Хачатуров, Константин Рубенович (1917—1988) — конструктор авиационных двигателей.
 Хачатуров, Сергей Валерьевич (род. 1971) — российский арт-критик, теоретик, куратор, историк искусства, кандидат искусствоведения, доцент МГУ.
 Хачатуров, Тигран Сергеевич (1906—1989) — советский экономист.
 Хачатуров, Юрий Григорьевич (род. 1952) — армянский военный деятель, генеральный секретарь ОДКБ (2017—2018).

См. также